

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Immodesty Blaize (1978 -), danseuse burlesque britannique ;
 Gérard Blaize, (1946- ), professeur français d'Aïkido ;
 Herbert Blaize, (1918-1989), homme d'État grenadien ;
 Jean Blaize, (1860-1937), écrivain mauricien ;
 Louis Blaize (1736-1825) négociant-armateur malouin et maire de Saint-Malo ;
 Louis Blaize, (1784-1864), son fils, homme politique français ;
 Ange Blaize (1811-1871), son neveu, préfet d'Ille-et-Vilaine. 
Homonymie de patronyme